Наталі Деші була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Надія Петрова.

Ай Суґіяма виграла титул, у фіналі перемігши Надію Петрову з рахунком 1–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2004